Kuokkaniemi är en halvö i Finland. Den ligger i Fredrikshamn i landskapet Kymmenedalen, i den södra delen av landet,  km öster om huvudstaden Helsingfors.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är maj, med  °C.

Källor 

Halvöar i Kymmenedalen
Kontrollbehov inkommande wikilänkar
Fredrikshamn